Oechalia är ett släkte av insekter. Oechalia ingår i familjen bärfisar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bärfisar
Oechalia